Turesson ist der Familienname folgender Personen:

 Göte Turesson (1892–1970), schwedischer Botaniker und Evolutionsbiologe
 Tom Turesson (1942–2004), schwedischer Fußballspieler